Bergelin är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anna-Lena Bergelin (född 1959), författare, komiker, sångerska och skådespelare
 Harald Bergelin (1881–1970), jurist och ämbetsman
 Johan Bergelin (1783–1838), apotekare och riksdagsman
 Johan Theodor Bergelin (1822–1864), författare av böcker i lanthushållningsvetenskap
 Lennart Bergelin (1925–2008), tennisspelare
 Olof Bergelin (född 1940), ingenjör och sjöofficer
 Petter Johan Bergelin (1791–1839), läkare och politisk fånge
 Stig Bergelin (1905–1983), sjömilitär
 Sune Bergelin (1882–1949), överste och militärhistorisk författare
 Sven-Eggert Bergelin (1916–2000), militär och ämbetsman
 Theodor Bergelin (1845–1926), fortifikationsofficer

Se även 

 Berglin

Svenska efternamn